Kanton Caen-1
 Kanton Caen-2
 Kanton Caen-3
 Kanton Caen-4
 Kanton Caen-5
 Kanton Caen-6
 Kanton Caen-7
 Kanton Caen-8
 Kanton Caen-9
 Kanton Caen-10